Лос Маскарењос има више значења:

 Лос Маскарењос (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Маскарењос (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику